транс () — префікс складених слів, що означає вищу категорію за поточне значення.

 Транс — напрямок електронної музики
 Транс — це зміни функціонального стану центральної нервової системи
 транс… Перша частина складних слів, що означає:
 рух через якийсь простір, перетинання його, напр.: трансарктичний, транс'європейський, транссибірський і т. ін.;
 проходження, розташування відповідно до того, що виражено в другій частині слова, напр.: трансальпійський, трансурановий і т. ін.;
 передачу або позначення за допомогою чогось, напр.: транслітерація.
 Транс (хімія)

Див. також 
 trans
 мета
 meta
 простір